El término Bennu puede referirse a:

 Bennu, ave mitológica del Antiguo Egipto.
 (101955) Bennu, asteroide cercano a la Tierra.
 BennuGD o simplemente Bennu, lenguaje de programación, orientado al desarrollo de videojuegos.